Armstrong House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Armstrong House (Florida), NRHP-Nr. 00000638
 Armstrong House (Georgia), NRHP-Nr. 82002466
 Armstrong House (Massachusetts), NRHP-Nr. 85003394
 Armstrong House (West Virginia), NRHP-Nr. 80004023